Жених на двоих () — романтическая комедия. Премьера мировая 30 марта 2017 года. В российских кинотеатрах с 10 августа 2017 года.

Слоган: «Один мужчина, две женщины, три пути»

Сюжет 
Алексия находит в кармане своего парня визитную карточку свадебного агента и сразу же соглашается выйти за него замуж. Для её парня, Матиаса, это становится сюрпризом, так как визитка от любовницы Джульетты, с которой он недавно переспал.

В ролях 
 Рем Кериси — Джульетта
 Николя Дювошель — Матиас
 Джулия Пиатон — Алексия
 Сильви Тестю — Кларисса
 Франсуа Хавьер Демезон — Бен
 Шанталь Лобби — Мэри
Том Лееб — Габриель
Филипп Лашо — один из женихов
Мишель Мюллер — полицейский

Производство 
Съемки фильма начались в июле 2016 года.

Примечания

Ссылки 
 «Жених на двоих» на сайте Kino-teatr.ua
 Жених на двоих. Дублированный трейлер
 Рецензия: «Жених на двоих». Моя большая кровавая свадьба 
 Жених на двоих на 1+1
 ЖЕНИХ НА ДВОИХ (JOUR J)

Фильмы Франции 2017 года
Кинокомедии Франции